Résultats détaillés de l’édition 1996 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 15 au .

Faits marquants 
Le tournoi masculin est marqué par le renouveau de Boris Becker, tête de série , qui remporte le tournoi cinq ans après son dernier grand titre à Melbourne. Après deux premiers tours difficile en cinq sets, l'Allemand parvient en quart de finale sans rencontrer de tête de série (un lucky loser remplace Marc Rosset, tête de série , qui s'est brisé le poignet en finale de la Hopman Cup). Sur son parcours, il bat facilement Ievgueni Kafelnikov, tête de série , avant de remporter la finale en quatre sets face à Michael Chang, tête de série , qui n'avait pourtant pas perdu un seul set depuis le début du tournoi y compris face au tenant du titre Andre Agassi en demi finale. L'autre grand favori du tournoi, l'Américain Pete Sampras, est éliminé à la surprise générale dès le troisième tour. Il est battu en trois sets par l'Australien Mark Philippoussis qu'il avait pourtant sorti au même stade de la compétition lors du dernier US Open.

Pour sa dernière année de compétition, l'ancien numéro un mondial Stefan Edberg s'offre un dernier titre en grand chelem, en double messieurs aux côtés de Petr Korda. À noter aussi que c'est la première fois dans l'ère Open que la finale se joue sans aucune tête de série.

En l'absence de la numéro un mondiale Steffi Graf pour cause de blessure, le tournoi féminin signe le grand retour de Monica Seles qui remporte aisément la finale contre l'Allemande Anke Huber. Seles avait souffert en demi finale face à Chanda Rubin, auteure d'un magnifique tournoi (victoires contre Gabriela Sabatini et Arantxa Sánchez Vicario). Tenante du titre, la Française Mary Pierce disparaît sans gloire dès le deuxième tour face à Elena Likhovtseva.

Tout comme Becker, il s'agit là de la dernière victoire en grand chelem de Monica Seles.

Palmarès

Simple messieurs

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie
 Saison 1996 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

1996
Australie
Australie
Tennis en Australie en 1996
Tennis en janvier 1996